Pazzi (familie) - bankiersfamilie uit Florence
 Palazzo Pazzi - paleis in Florence toebehorend aan bovenstaande familie
 Pazzi-kapel - kapel in Florence, gefinancierd door bovenstaande familie
 Pazzi-samenzwering - complot in Florence tegen de familie d'Medici door onder meer de families Pazzi en Salviati

 Maria Magdalena de’ Pazzi - karmelietes en heilige